Le terme Yama Arashi désigne :

 Yama Arashi est le nom d'un célèbre mouvement de judo signifiant Tempête sur la Montagne. Cette technique aurait été inventée par Shiro Saigo aux premières heures du judo de Jigoro Kano
 L'école royale d'arts martiaux Yama Arashi est une des plus anciennes écoles d'arts martiaux de Belgique fondée le  par maître Tony Thielemans,  dan d’aïkido (合気道) et  de judo (柔道).

Voir aussi